Perseverance Island kan syfta på följande:
 Perseverance Island, Ontario, ö i Kanada 
 Perseverance Island, Queensland, ö i Australien